Buffalo kan syfta på:

 Buffalo – en art i familjen slidhornsdjur inom underfamiljen oxdjur, se Bisonoxe
 Buffalo Sabres – en amerikansk ishockeyorganisation vars lag är baserat i Buffalo, New York
 Buffalo (varumärke) – en sko av typen platå som var mycket populär under den senare delen av 1990-talet
 Brewster F2A Buffalo – ett amerikanskt jaktflygplan (1937)
 de Havilland Canada DHC-5 Buffalo – ett kanadensiskt transportflygplan
 University at Buffalo – ett amerikanskt universitet i Buffalo i delstaten New York

Personer
 Buffalo Bill (1846–1917), en legendomspunnen amerikansk soldat, buffeljägare och artist

Geografi

USA
 Buffalo, Indiana
 Buffalo, Iowa
 Buffalo, Kansas
 Buffalo, Minnesota
 Buffalo, Missouri
 Buffalo, New York
 Buffalo, North Dakota
 Buffalo, Oklahoma
 Buffalo, South Carolina
 Buffalo, South Dakota
 Buffalo, Texas
 Buffalo, West Virginia
 Buffalo, Wisconsin
 Buffalo, Wyoming